Perekop – località del Comune di Armjans'k, in Crimea
 Istmo di Perekop – istmo che collega la penisola della Crimea con il resto del territorio dell'Ucraina